La Cumbre bezeichnet:

 La Cumbre (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 La Cumbre (Córdoba), Ort in Argentinien
 La Cumbre (Cochabamba), Ort im Departamento Cochabamba, Bolivien 
 La Cumbre (Valle del Cauca), Gemeinde in Kolumbien
 La Cumbre (Cáceres), Gemeinde in Spanien
 Paso de la Cumbre, Grenz-Pass zwischen Argentinien und Chile
 La Cumbre (La Paz), Passhöhe nahe der Metropole La Paz, Bolivien

 La Cumbre (Fernandina), Vulkan auf den Galapagosinseln, Ecuador